Aljaksandr Paulau (weißrussisch Аляксандр Паўлаў) ist der Name folgender Personen:

* Aljaksandr Paulau (Ringer) (* 1973), weißrussischer Ringer
 Aljaksandr Paulau (Fußballspieler) (* 1984), weißrussischer Fußballspieler